«Во имя отца» () — британо-ирландская биографическая криминальная драма режиссёра Джима Шеридана, основанная на реальных событиях. Картина вызвала большой общественный резонанс и получила множество наград и номинаций на кинофестивалях. Главную роль исполняет постоянный актёр Шеридана Дэниел Дэй-Льюис, выдвинутый за своё актёрское исполнение на получение наград «Оскар» и BAFTA в категории «Лучший актёр», а также номинированный на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр в драматической картине».

Картина была удостоена главного приза Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя», а также двух номинаций на премию BAFTA, четырёх номинаций на премию «Золотой глобус» и семи номинаций на премию «Оскар», включая категорию «Лучший фильм года».

Сюжет 

Фильм основан на реальных событиях, это экранизация истории людей, обвинённых во взрывах в барах города Гилфорда 5 октября 1974, также известных как «Гилфордская четвёрка и Магуайрская семёрка». В организации терактов, а также в убийстве британского солдата Брайана Шоу, были несправедливо обвинены четверо ирландцев, случайно оказавшихся на месте преступления. Все они были приговорены британским судом к длительному тюремному заключению. Среди осуждённых отец и сын — главный герой  (Дэниел Дэй-Льюис), по книге которого и был снят фильм. Вместе с отцом Джерри оказывается в тюрьме и подвергается унижениям и даже физическим пыткам. Им предстоит провести в одной камере 15 лет.

В ролях 
 Дэниел Дэй-Льюис — 
 Пит Постлетуэйт — Джузеппе Конлон
 Корин Редгрейв — инспектор Роберт Диксон
 Дон Бейкер — Джо МакЭндрю
 Джон Линч — Пол Хилл
 Эмма Томпсон — Гарет Пирс
 Фрэнк Харпер — Ронни Смоллс
 Элисон Кросби — девушка из паба
 Марк Шеппард — Пэдди Армстронг

Награды и номинации 
 1994 — 7 номинаций на премию «Оскар»: лучший фильм (Джим Шеридан), лучший режиссёр (Джим Шеридан), лучшая мужская роль (Дэниел Дэй-Льюис), лучшая мужская роль второго плана (Пит Постлетуэйт), лучшая женская роль второго плана (Эмма Томпсон), лучший адаптированный сценарий (Терри Джордж, Джим Шеридан), лучший монтаж (Джерри Хэмблинг)
 1994 — 4 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучшая мужская роль — драма (Дэниел Дэй-Льюис), лучшая женская роль второго плана (Эмма Томпсон), лучшая песня («Thief of Your Heart»)
 1994 — 2 номинации на премию BAFTA: лучшая мужская роль (Дэниел Дэй-Льюис), лучший адаптированный сценарий (Терри Джордж, Джим Шеридан)
 1994 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Терри Джордж, Джим Шеридан)
 1994 — приз «Золотой медведь» Берлинского кинофестиля
 1994 — премия «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм (Джим Шеридан)
 1993 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США

Экранизации литературных произведений
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы-драмы Ирландии
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы о конфликте в Северной Ирландии
Фильмы о заключённых
Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»
Фильмы Джима Шеридана
Фильмы Великобритании 1993 года